Het bokstoernooi in het halfzwaargewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 20 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse tot 81 kilogram deden 16 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen. Titelverdediger was de Amerikaan Leon Spinks, die zijn titel niet kon verdedigen vanwege de door de Verenigde Staten geleide boycot van de Spelen in Moskou. Hij was in 1977 bovendien toegetreden tot de rijen der professionals.

In deze klasse domineerde Joegoslavië in de jaren zeventig en tachtig: bij drie van de vier Spelen ging de titel in deze categorie naar een Joegoslavische bokser. Ditmaal was het de beurt aan Slobodan Kačar, een Bosnische Serviër die in de voetsporen trad van zijn oudere broer Tadija Kačar, die in 1976 (Montreal) een olympische zilveren medaille had gewonnen in het halfmiddengewicht. Net als de kampioen van 1972 (München), zijn landgenoot Mate Parlov, begon Kačar na zijn olympische titel aan een carrière als professional.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 

Halfzwaargewicht